Menger steht für

  Menger, eine alte Berufsbezeichnung für bestimmte Angehörige des mittelalterlichen Nahrungsmittelgewerbes. 

Familie Menger von Wolfensgrün:
 Max Menger (1838–1911), österreichischer Reichsratsabgeordneter
 Anton Menger (1841–1906), österreichischer Jurist
 Carl Menger (1840–1921), österreichischer Ökonom
 Karl Menger (1902–1985), österreichischer Mathematiker

Weitere Personen
 Alfred Menger (1901–1979), deutscher Widerstandskämpfer und Politiker (SPD)
 Andreas Menger (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Christian-Friedrich Menger (1915–2007), deutscher Jurist
 Günter Menger (1931–2015), deutscher Generalmajor (NVA)
 Heinrich Menger, deutscher Glasmaler
 Heinz Menger (* 1930), deutscher Fußballspieler
 Ivar Leon Menger (* 1973), deutscher Designer, Hörbuchregisseur und -autor und Filmemacher
 John Menger (1876–1941), deutscher Landrat und Parlamentarier
 Kaija Menger (1934–2013), deutsche Auslandsfennistikerin
 Kurt Menger (1903–?), deutscher Politiker (DBD)
 Manfred Menger (* 1936), deutscher Historiker
 Peter Menger (* 1977), deutscher Arzt und Musiker
 Pierre-Michel Menger (* 1953), französischer Soziologe und Forschungsdirektor am Centre National de la Recherche Scientifique der Universität Paris V.
 Reinhard Menger (1920–2005), deutscher Ingenieur
 Wolfgang Menger (1919–2006), deutscher Arzt